Премия Майкла Фарадея () — награда, присуждаемая Лондонским королевским обществом за популяризацию науки в Великобритании. Учреждена в 1986 году, названа в честь Майкла Фарадея. Премия состоит из серебряной медали и денежного приза в размере 2500 фунтов стерлингов.

Лауреат должен прочитать лекцию в рамках ежегодной программы Общества, которая обычно проходит в январе следующего после присуждения года. После лекции президент Королевского общества вручает награду.

Лауреаты

Примечания 

Награды Лондонского королевского общества
Награды за популяризацию науки
Награды, появившиеся в 1986 году
Награды по алфавиту